Ez a lap a Dirty Sexy Money epizódjainak listáját tartalmazza, rövid tartalommal. Néhány helyen spoiler veszély!
A sorozat az ABC amerikai csatorna megbízásából készült a 2007-es "szezonra". Hazánkba az RTL Klub képernyőjén jutott el Édes drága titkaink néven.

A sorozat évadai

1. évad (2007)
Az első évad 10 része.

Edes draga titkaink